Darling Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Darling Township (Minnesota)
 Darling Township (Oklahoma)

in Kanada:
 Darling Township (Ontario)